Boží Dar ( nebo ) může být:

 Boží Dar – město v Krušných horách v okrese Karlovy Vary
 Boží Dar (hora) – hora u Zlatých Hor, mariánské poutní místo
 Boží Dar (Milovice) – vesnice v okrese Nymburk
 „Boží dar“ – chléb

Externí odkazy 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno